Пяйянне — топоним:

 Пяййянне — второе по величине (после озера Сайма) озеро в Финляндии.
 Пяййянне — национальный парк, расположен в Финляндии, в южной части озера Пяййянне.
 Водовод Пяййянне — водный туннель, соединяющий озеро Пяййянне с городами юга Финляндии.